MTV Dance puede referirse a:
 Club MTV (Europa) (anteriormente MTV Dance), canal de televisión europeo.
 Club MTV (Reino Unido e Irlanda) (anteriormente MTV Dance), extinto canal de televisión británico e irlandés.